Афанасий Алексеевич Корнилов ( — , Биот, деп. Приморские Альпы — директор Хабаровского кадетского корпуса, генерал-майор. Участник Белого движения.

Биография 
Сын вице-адмирала Алексея Александровича Корнилова, внучатого племянника вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова, героя Крымской войны. В 1888 году окончил 2-е Константиновское училище, откуда выпущен был подпоручиком в 125-й пехотный Курский полк.

Произведен в поручики с 7 августа 1891 года, в штабс-капитаны — с 6 декабря 1899 года, в капитаны — с 6 декабря 1901 года. В 1902 году окончил Николаевскую академию Генерального штаба. Произведен в подполковники 6 декабря 1904 года. С 4 августа 1910 по 14 августа 1913 года — помощник инспектора классов Вольского кадетского корпуса. С 14 августа 1914 года назначен инспектором классов Иркутского кадетского корпуса. С 1913 года — полковник. С октября 1915 по июнь 1920 года был инспектором классов Хабаровского кадетского корпуса. С октября 1918 года — генерал-майор.

С июня 1920 по февраль 1925 года был начальником Владивостокской школы для детей военнослужащих, директором Хабаровского кадетского корпуса (в Шанхае). После февраля 1925 года Корнилов отплыл на французском пароходе «Партос» в Сплит. Когда пароход прибыл в Сплит, Корнилов отправил телеграммы сербскому королю Александру, великому князю Николаю Николаевичу и Врангелю, докладывая о прибытии корпуса в Югославию.

В эмиграции проживал в Королевстве СХС, позже — во Франции. Умер в 1936 году. Его сын Аркадий (1893—1967) — подполковник 17-го гусарского Черниговского полка, георгиевский кавалер, участник Белого движения.

Ссылки 
 
 Хабаровский кадетский корпус в Шанхае

Литература 
 Волков Е. В., Егоров Н. Д., Купцов И. В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны: Биографический справочник. — : Русский путь, 2003. — 240 с.
 Российское зарубежье во Франции 1919—2000. / Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. — , 2008.

Афанасий Алексеевич
Выпускники Константиновского военного училища
Полковники (Российская империя)
Генерал-майоры России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны в Югославии